Parada steht für:

 Parada (Film), serbischer Spielfilm (2011)

 Parada (Africa), antike Stadt nahe Utica in Nordafrika

Parada ist der Familienname folgender Personen:

 David Parada (* 1987), spanischer Fußballspieler

 Guido Náyar Parada (* 1962), bolivianischer Politiker
 Jaime Parada (* 1977), chilenischer Politiker
 Jorge Gómez de Parada (1885–1965), mexikanischer Fußballspieler
 Lidia Parada (* 1993), spanische Speerwerferin
 Manuel Parada (1911–1973), spanischer Filmkomponist
 Pete Parada (* 1974), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Roberto Cifuentes Parada (* 1957), chilenischer Schachspieler

Parada ist der Name folgender Orte in Portugal:
 Parada (Alfândega da Fé), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Alfândega da Fé
 Parada (Almeida), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Almeida
 Parada (Arcos de Valdevez), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Arcos de Valdevez
 Parada (Bragança), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Bragança
 Parada (Carregal do Sal), Gemeinde im Concelho de Carregal do Sal
 Parada (Monção), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Monção
 Parada (Paredes de Coura), Gemeinde im Concelho de Paredes de Coura
 Parada (Vila do Conde), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila do Conde
 Parada de Cunhos
 Parada de Ester
 Parada de Gatim
 Parada de Gonta
 Parada de Monteiros
 Parada de Pinhão
 Parada de Tibães
 Parada de Todeia
 Parada do Bispo
 Parada do Bouro
 Parada do Monte

Siehe auch:
 Parade